Perrier se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Edmond Perrier
 Alfred Perrier